Футбольный клуб «Кршко» () — словенский футбольный клуб из одноимённого города. Выступает во Второй лиге чемпионата Словении. Основан в 1922 году. Домашние матчи проводит на стадионе имени Матии Губеца, вмещающем 1728 зрителей. Цвета клуба — белый и зелёный.

Достижения 
 Вторая лига
 Победитель (1): 2014/15

 Третья лига
 Победитель (1): 2001/02

 Пятая лига
 Победитель (2): 2010/11 (дубль), 2012/13 (дубль)

 MNZ Celje Cup
 Победитель (2): 2009/10, 2010/11
 Финалист (1): 2007/08

Текущий состав 
По состоянию на сезон 2015/16

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 ФК Кршко на Soccerway

Кршко
Футбольные клубы Словении